Pielgrzymka (gemeente), een landgemeente in het Poolse woiwodschap Neder-Silezië, in powiat Złotoryjski
 Pielgrzymka (Lublin), een dorp in het Poolse woiwodschap Lublin, in het district Opolski
 Pielgrzymka (Neder-Silezië), een dorp in het Poolse woiwodschap Neder-Silezië, in het district Złotoryjski
 Pielgrzymka (Subkarpaten), een dorp in het Poolse woiwodschap Subkarpaten, in het district Jasielski